Delberghe ist der Familienname folgender Personen:

 Noël Delberghe (1897–1965), französischer Wasserballspieler
 Édouard Delberghe (1935–1994), französischer Radrennfahrer